Eerste klasse (1944/1945) miała być 43. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu broniła drużyna KV Mechelen. Nie wyłoniono Nowego mistrza Belgii. Rozgrywki zostały przerwane z powodu działań wojennych pod koniec II wojny światowej.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1944 w piłce nożnej
1945 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii